Кувакино:

 Кувакино — населённый пункт в Плесецком районе Архангельской области.
 Кувакино — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Кувакино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Кувакино — село в Алатырском районе Чувашии.
 Кувакино — село в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Кувакин